Niemcy:
 Chorweiler – dzielnica Kolonii
 Chorweiler – okręg administracyjny Kolonii